Матчі Групи D групового етапу чемпіонату світу з футболу 1986 відбувалися з 1 по 12 червня 1986 року на стадіонах Халіско і Трес де Марсо в Гвадалахарі, а також Естадіо Текнолохіко в Монтерреї.

Перемогу у груповому змаганні здобула збірна Бразилії, яка виграла усі три матчі у групі, не пропустивши жодного гола. Другу путівку до плей-оф виборола команда Іспанії з двома перемогами, а збірні Північної Ірландії і Алжиру розділила очки в очній зустрічі і, відповідно напбравши по одному очку, до плей-оф не пройшли.

Турнірне становище

Матчі

Іспанія — Бразилія

Алжир — Північна Ірландія

Бразилія — Алжир

Північна Ірландія — Іспанія

Північна Ірландія — Бразилія

Алжир — Іспанія

Посилання 
 Чемпіонат світу 1986 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1986 на сайті RSSSF  

Чемпіонат світу з футболу 1986
Червень 1986